Une suite spectrale peut être une suite de modules différentiels en algèbre homologique.

 En spectroscopie, une série spectrale peut être définie comme la décomposition d'un spectre d'émission.